Анабель Медина Гарригес и Клара Закопалова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Каталина Кастаньо и Мариана Дуке Мариньо — не защищали свой титул, но Мариана принимала участие в соревнованиях (в паре с Тельяной Перейрой) и дошла до полуфинала.

Посев 

  'Анабель Медина Гарригес /  Клара Закопалова (Титул)
  Аранча Парра Сантонха /  Сильвия Солер Эспиноса (Четвертьфинал)

<li>  Алла Кудрявцева /  Ольга Савчук (Четвертьфинал)
<li>  Ирина Бурячок /  Анна Татишвили (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2013